Мурилу Милани Руа (; родился 22 мая 1980 года в Куритибе) — бразильский боец смешанного стиля. Ранее выступал в PRIDE Fighting Championships , был одним из лучших бойцов в среднем весе. Практикует муай-тай и бразильское джиу-джитсу, по которому имеет чёрный пояс. Известен своим агрессивным стилем муай-тай. Является бывшим чемпионом EliteXC в среднем весе. Имеет португальские и итальянские корни, но родился в Бразилии. Носит прозвище «Ниндзя» (Ninja). Его младший брат, Маурисиу «Сёгун» Руа, тоже является известным бойцом смешанного стиля.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
| Поражение
| align=center| 20–13–1
| Паулу Филью
| TKO (punches)
| Best of the Best: Filho vs. Ninja II
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Belem, Brazil
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–12–1
| Tom Watson
| KO (head kick and punches)
| BAMMA 6: Watson vs. Rua
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:06
| London, England
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–11–1
| Roy Boughton
| Decision (unanimous)
| W-1 New Ground
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Nova Scotia, Canada
| Boughton missed contracted weight (190 lbs) by 5.5 pounds
|-
| Победа
| align=center| 20–10–1
| Jeremy May
| Submission (guillotine choke)
| Impact FC 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:12
| Sydney, Australia
| 
|-
| Победа
| align=center| 19–10–1
| Arturo Arcemendes
| Submission (arm-triangle choke)
| Bitetti Combat MMA 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:27
| Rio de Janeiro, Brazil
|
|-
| Победа
| align=center| 18–10–1
| Jason Jones
| TKO (punches)
| Bitetti Combat MMA 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:20
| São Paulo, Brazil
|
|-
| Победа
| align=center| 17–10–1
| Alex Stiebling
| KO (head kick)
| Bitetti Combat MMA 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:39
| Rio de Janeiro, Brazil
| 
|-
| Поражение
| align=center| 16–10–1
| Riki Fukuda
| Decision (unanimous)
| Dream 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Nagoya, Japan
|
|-
| Поражение
| align=center| 16–9–1
| Benji Radach
| KO (punches)
| EliteXC: Heat
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:31
| Sunrise, Florida, United States
|
|-
| Победа
| align=center| 16–8–1
| Tony Bonello
| KO (punches)
| EliteXC: Return of the King
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:16
| Hawaii, United States
|
|-
| Победа
| align=center| 15–8–1
| Xavier Foupa-Pokam
| Submission (rear naked choke)
| Cage Rage 24
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:47
| London, England
|
|-
| Поражение
| align=center| 14–8–1
| Робби Лоулер
| KO (punches)
| EliteXC: Uprising
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:04
| Hawaii, United States
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–7–1
| Joey Villaseñor
| KO (punches)
| Strikeforce: Shamrock vs. Baroni
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:05
| California, United States
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–7–1
| Alex Reid
| TKO (cut)
| Cage Rage 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:28
| London, England
|
|-
| Победа
| align=center| 12–7–1
| Mark Weir
| Submission (arm-triangle choke)
| Cage Rage 18
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:15
| London, England
|
|-
| Поражение
| align=center| 11–7–1
| Денис Кан
| KO (punches)
| Pride - Bushido 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:15
| Saitama, Saitama, Japan
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11–6–1
| Paulo Filho
| Decision (unanimous)
| Pride - Bushido 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Tokyo, Japan
|
|-
| Победа
| align=center| 11–5–1
| Murad Chunkaiev
| Submission (heel hook)
| Pride 30
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:31
| Saitama, Saitama, Japan
| 
|-
| Поражение
| align=center| 10–5–1
| Куинтон Джексон
| Decision (split)
| Pride 29
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Saitama, Saitama, Japan
|
|-
| Поражение
| align=center| 10–4–1
| Сергей Харитонов
| KO (punches)
| Pride Total Elimination 2004
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:14
| Saitama, Saitama, Japan
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–3–1
| Alexander Otsuka
| Submission (side choke)
| Pride 27
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:25
| Osaka, Japan
|
|-
| Победа
| align=center| 9–3–1
| Akira Shoji
| KO (flying knee)
| Pride Shockwave 2003
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Saitama, Saitama, Japan
|
|-
| Поражение
| align=center| 8–3–1
| Кевин Рэндлмен
| TKO (cut)
| Pride 24
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:20
| Tokyo, Japan
|
|-
| Поражение
| align=center| 8–2–1
| Рикарду Арона
| Decision (unanimous)
| Pride 23
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Tokyo, Japan
|
|-
| Победа
| align=center| 8–1–1
| Mario Sperry
| Decision (unanimous)
| Pride 20
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Yokohama, Japan
|
|-
| Победа
| align=center| 7–1–1
| Alex Andrade
| Decision (unanimous)
| Pride 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Fukuoka, Fukuoka, Japan
|
|-
| Поражение
| align=center| 6–1–1
| Дэн Хендерсон
| Decision (split)
| Pride 17
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Tokyo, Japan
|
|-
| Поражение
| align=center| 6–0–1
| Daijiro Matsui
| TKO (soccer kicks and stomps)
| Pride 16
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:51
| Osaka, Japan
|
|-
| Победа
| align=center| 5–0–1
| Rogerio Sagate
| Submission (keylock)
| Meca World Vale Tudo 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:54
| Curitiba, Brazil
|
|-
| Ничья
| align=center| 4–0–1
| Akihiro Gono
| Draw
| Shooto - To The Top 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Tokyo, Japan
|
|-
| Победа
| align=center| 4–0
| Leopoldo Serao
| TKO (cuts)
| Meca World Vale Tudo 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:00
| Curitiba, Brazil
|
|-
| Победа
| align=center| 3–0
| Luiz Claudio das Dores
| Submission (leg kicks)
| Meca World Vale Tudo 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:00
| Curitiba, Brazil
|
|-
| Победа
| align=center| 2–0
| Israel Albuquerque
| Submission (punches)
| Meca World Vale Tudo 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:36
| Curitiba, Brazil
|
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Adriano Verdelli
| Submission (triangle choke)
| Meca World Vale Tudo 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:08
| Curitiba, Brazil
|

Примечания 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии